Hacettepe Spor Kulübü, een Turkse voetbalclub
 Keçiörengücü (voorheen Hacettepe Spor Kulübü), een Turkse voetbalclub